La traccia del serpente – film di Lewis R. Foster
 La traccia del serpente –  primo romanzo con Nero Wolfe di Rex Stout